Pjatyhory (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Pjatyhory (Sdolbuniw), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Sdolbuniw
 Pjatyhory (Tetijiw), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Tetijiw